Деревни в Ирландии:
 Гленкаллен (Мейо)
 Гленкаллен (Дун-Лэаре-Ратдаун)